Die Q School 2022/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die World Snooker Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Die Spiele fanden vom 22. bis 27. Mai im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Am Ende des Turnieres konnten sich die Engländer Adam Duffy, Sanderson Lam und Zak Surety sowie der Ire Aaron Hill qualifizieren. Surety und Hill konnten dadurch ihre Profikarriere direkt um zwei weitere Spielzeiten verlängern, für Duffy und Lam bedeutete es dagegen die Rückkehr auf die Profitour nach einigen Spielzeiten als Amateure.

Ergebnisse 
173 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die 4 Plätze der World Snooker Tour, die im zweiten Q-School-Turnier vergeben wurden. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die 4 Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 90 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 83 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Century-Breaks 
22 Spielern gelang es während des Turniers, mindestens ein Century-Break zu spielen. Da sechs Spieler gleich zweimal erfolgreich waren, wurden insgesamt 28 Breaks von mindestens hundert Punkten erzielt. Das höchste war ein 142er-Break von Michael Holt.

Anmerkungen

Quellen

Weblinks 
 2022 Q School - Event 2 bei CueTracker

2022 2
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Sheffield